Compass Lake steht für:

 Compass Lake (Ontario), See in Ontario, Kanada 
 Compass Lake (Florida), See in Jackson County, Florida